Davide Rossi – violinista e produttore discografico italiano
Davide Rossi – attore italiano, figlio del cantautore Vasco Rossi
Davide Rossi – chitarrista italiano, ex componente degli Statuto
Davide Rossi – fisarmonicista italiano, componente dei Legittimo Brigantaggio
Davide Rossi – pianista e compositore italiano
Davide Rossi – sindacalista, storico, scrittore, saggista, critico cinematografico, pedagogo e gourmet italiano
Davide Rossi - giocatore di football americano italiano
David(e) Rossi – decoratore e architetto italiano